Attems je lahko:
 rodbina Attems
 Attems (priimek)
 Attems (grad) v Furlaniji